Hudson steht für:
 Hudson (Name), Vor- und Familienname
 (5723) Hudson, Asteroid des Hauptgürtels

Unternehmen und Marken:
 Hudson, Markenname der Bean-Chamberlain Manufacturing Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hudson Motor Car Co., US-amerikanischer Kraftfahrzeughersteller
 Hudson Component Cars, britischer Automobilhersteller
 Hudson Soft, japanischer Videospielentwickler
 Hudson Strumpffabrik, deutsches Textilunternehmen
 Hudson Advisors, US-amerikanisches Finanzunternehmen
 Hudson Shoe Agencies Ltd, britische Schuhmarke

Produkte:
 Hudson (Lokomotive), Dampflokomotive
 Hudson (Software), Software für die kontinuierliche Integration
 Lockheed Hudson, Bombenflugzeug

Schiffe:
 Hudson (Schiff, 1822), US-amerikanisches Walfangschiff 
 Hudson (Schiff, 1858), als Bark getakeltes Dampfschiff des Norddeutschen Lloyd
 Hudson (Schiff, 1939), Museumsschlepper
 Hudson (Schiff, 1963), Forschungsschiff der kanadischen Küstenwache
 Hudson (Schiff, 1964), Schlepper der Reederei L. Smit, Rotterdam

Hudson steht für folgende geografischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hudson (Colorado), im Weld County
 Hudson (Florida), im Pasco County
 Hudson (Illinois), im McLean County
 Hudson (Indiana), im Steuben County
 Hudson (Iowa), im Black Hawk County
 Hudson (Kansas), im Stafford County
 Hudson (Kentucky), im Breckinridge County
 Hudson (Maine), im Penobscot County
 Hudson (Massachusetts), im Middlesex County
 Hudson (Michigan), im Lenawee County
 Hudson (New Hampshire), im Hillsborough County
 Hudson (New Jersey)
 Hudson (New York), im Columbia County
 Hudson (North Carolina), im Caldwell County
 Hudson (Ohio), im Summit County
 Hudson (South Dakota), im Lincoln County
 Hudson (Texas), im Angelina County
 Hudson (Wisconsin), im St. Croix County
 Hudson (Wyoming), im Fremont County

Orte in Kanada:
 Hudson (Ontario), Stadt im Timiskaming District
 Hudson (Québec), Stadt in Vaudreuil-Soulanges

Orte in Argentinien:
 Hudson (Buenos Aires), Stadt im Großraum Buenos Aires

Sonstige:
 Hudson Bay, Randmeer in Kanada
 Hudson County, Verwaltungseinheit in New Jersey, Vereinigte Staaten
 Hudson-Gebirge, Gebirge im Ellsworthland, Antarktika
 Hudson Island, Insel vor der Knox-Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Hudson-Nunatak, Nunatak im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Hudson Ridge, Gebirgskamm im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Hudson River, Fluss in den Vereinigten Staaten
 Hudsonstraße, Meerenge in Kanada
 Cerro Hudson (auch Volcán Hudson), Vulkan in Chile
 Kap Hudson, Kap im Georg-V.-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Hudson Township
 Hudson Yards, Gebäudekomplex in New York City
 Hudson-Formel im Wasserbau
 Hutson